Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960 w amerykańskim Squaw Valley rozgrywane były od 20 do 26 lutego 1960 roku. Wszystkie konkurencje rozegrano na trasach w Squaw Valley Ski Resort. Były to jednocześnie 16. Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. Kombinacja alpejska rozgrywana była tylko w ramach mistrzostw świata. W konkurencjach alpejskich nie startowali reprezentanci Polski.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Kombinacja

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa 
Klasyfikacja nie uwzględnia wyników kombinacji.

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960